Schaffernak steht für:

 Friedrich Schaffernak (1881–1951), österreichischer Wasserbauingenieur, Hydrologe und Hochschullehrer
 Schaffernak (Gemeinde Warth), Ortsteil der Marktgemeinde Warth, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich